A M

Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des deux lettres A et M.

Codes 
 .am, Arménie (domaine national de premier niveau)
 AM, Arménie (ISO 3166-2, code pays (désuet) de l'OTAN et plaques minéralogiques)
 AM, Amazonas, Brésil (norme ISO 3166-2, principales subdivisions d'un pays — voir ISO 3166-2:BR)
 AM, Amran, Yémen (norme ISO 3166-2, principales subdivisions d'un pays — voir ISO 3166-2:YE)
 AM, Aeroméxico (Code AITA)
 am, amharique (ISO 639)

Sigles et abréviations 

 AM vient du latin, Ave Maria. On le retrouve souvent sur les piliers des églises dédiées à la Vierge (cf. Notre-Dame-des-Champs boulevard du Montparnasse) ;
 AM est l'abréviation souvent utilisée pour le jeu de gestion de compagnie aérienne sur internet Airlines Manager ;
 AM, opération chirurgicale d'augmentation mammaire ;
 AM,  en anglais, soit « modulation d'amplitude »  (voir également radio AM) ;
 AM,  en latin, soit « avant midi » : l'heure AM est comprise entre  et  ;
 En musique, Am est la notation anglo-saxonne pour un accord de La mineur ;
 AM, automutilation ;
 AM est l'abréviation souvent utilisée pour le magazine francophone Afrique magazine ;
 AM, Arts et Métiers, en relation notamment avec l'École nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) ;
 , en informatique, action de gérer le cycle de vie des logiciels (bugs, évolutions, demandes clients, versions du code) ;
 En Belgique, dans le domaine ferroviaire, une AM désigne une automotrice ;
 AM désigne un avion militaire américain ;
 Arrêté ministériel ;
 Am est le symbole de l'américium, l'élément chimique de numéro atomique 95 ;
 AM est l'abréviation d'Asset Management ;
 AM est une abréviation d'Anno Mundi. Elle est utilisée pour la notation des années hébraïques.

Noms 

 Grand Am, automobile de General Motors.
 Grand-Am, compétition automobile
 Lukhanyo Am, joueur de rugby à XV international sud-africain
 am, en allemand, contraction de la préposition et de l'article défini an dem, tel qu'il apparaît dans le nom de certains lieux (comme Frankfurt am Main)

Divers 
 AM, titre du  d'Arctic Monkeys sorti en 2013.
 A.M.,  premier album du groupe groupe de rock Wilco (1995). 
 AM peut également désigner l'AM Show, un salon du monde du jeu d'arcade.
 Am et Âm, digrammes de l'alphabet latin.
AM General, un constructeur automobile américain.

Code
Code de langue